Myszki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Myszki (Biała Piska) (dt. Mysken), Ort der Gmina Biała Piska in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Myszki (Brody), Weiler in der Gmina Brody in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Myszki (Kiszkowo), Dorf der Gmina Kiszkowo in der Woiwodschaft Großpolen
 Myszki (Mochowo), Dorf der Gmina Mochowo in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Myski